Уналашка (англ. Unalaska) — многозначный термин.

 Уналашка (Аляска) — город в штате Аляска, расположенный на островах Уналашка и Амакнак в Алеутском архипелаге. 
 Уналашка (аэропорт) — коммерческий аэропорт, расположенный в городе Уналашка на острове Амакнак (гряда Алеутских островов, штат Аляска, США). 
 Уналашка (остров) — остров из группы Лисьих островов, расположенной в середине Алеутских островов к юго-западу от Аляски. 
 Уналашка (река) — река в штате Аляска, в городе Уналашка.